Abilene puede referirse a:
Abilene: distrito romano o tetrarquía de la región del Antilíbano.
Paradoja de Abilene: declaración que define la tendencia a tomar decisiones grupales poco satisfactorias.
Universidad Cristiana de Abilene.

En geografía:
Abilene (Alberta), en Canadá.
Abilene (Georgia), en Estados Unidos.
Abilene (Virginia), en Estados Unidos.
Abilene (Kansas), en Estados Unidos.
Abilene (Texas), en Estados Unidos.